Se også 959 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
59
Artikler om enkelte år